Склад збірної Іспанії на Чемпіонаті Європи 1988 року

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 1988
Іспанія 1988